Darmanin est un patronyme maltais de lointaine origine arménienne notamment porté par :

Par ordre alphabétique :
  (né en 1945), joueur de football maltais ;
 Gérald Darmanin (né en 1982), homme politique français ;
  (né en 1938), joueur de football maltais ;
 Lisa Darmanin (née en 1991), skipper australienne ;
  (1908-?), joueur de water-polo maltais ;
  (né en 1940), évêque catholique maltais ;
 Renaud Darmanin (1984-), chef cuisinier français ;
  (né en 1977), joueur de football maltais.

Notes et références